English ist der Familienname folgender Personen:

 Aiden English (* 1987), US-amerikanischer Wrestler
 Alex English (* 1954), US-amerikanischer Basketballspieler
 Amber English (* 1989), US-amerikanische Sportschützin
 Anouk English (* 1984), kanadische Shorttrackerin
 Arthur B. English (1865–1938), kanadischer Henker
 Ben English (* 1964), britischer Pornodarsteller und Regisseur
 Bill English (* 1961), neuseeländischer Politiker
 Bill English (Schauspieler) (* 1980), US-amerikanischer Komiker und Schauspieler
 Carl Schurz English (* 1904), nordamerikanischer Botaniker und Pflanzensammler
 Corri English (* 1978), US-amerikanische Schauspielerin
 Doug English (* 1953), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Fanita English (1916–2022), US-amerikanische Psychoanalytikerin
 Felix English (* 1992), irischer Radrennfahrer
 Glenn English (* 1940), US-amerikanischer Politiker
 Graeme English (1964–2021), britischer Ringer

 Jo Jo English (* 1970), US-amerikanischer Basketballspieler
 Joe English, Schlagzeuger der Band Wings
 Jon English (1949–2016), australischer Sänger und Schauspieler
 Jonathan English, britischer Filmregisseur, Produzent und Drehbuchautor
 Karan English (* 1949), US-amerikanische Politikerin
 Kim English (1970–2019), US-amerikanische Sängerin und Songwriterin
 Mark English (* 1993), irischer Mittelstreckenläufer
 Marla English (1935–2012), US-amerikanische Schauspielerin
 Michael English (1930–2019), britischer Politiker
 Phil English (* 1956), US-amerikanischer Politiker
 Sam English (1908–1967), nordirischer Fußballspieler
 Sarah English (* 1955), simbabwische Hockeyspielerin
 Scott English (* 1943), US-amerikanischer Komponist und Musiker
 Thomas Dunn English (1819–1902), US-amerikanischer Politiker
 Warren B. English (1840–1913), US-amerikanischer Politiker

English ist der Name folgender fiktiven Personen:

 Johnny English, Hauptfigur in Filmen, siehe Johnny English

English ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 English (Arkansas)
 English (Brazoria County, Texas)
 English (Indiana)
 English (Kentucky)
 English (Louisiana)
 English (North Carolina)
 English (Red River County, Texas)
 English (West Virginia)
 English Center, Pennsylvania
 English Consul, Maryland
 English Creek Landing, New Jersey
 English Crossroads, South Carolina
 English Eddy, Georgia
 English Lake, Indiana
 English Turn, Louisiana
 English Woods, Ohio

— geografische Objekte in der Antarktis:
 English-Küste, Küstenabschnitt im Ellsworthland
 English Rock, Felsvorsprung im Marie-Byrd-Land
 English Strait, Meerenge im Archipel der Südlichen Shetlandinseln

Siehe auch:

 English Manor
 English Town
 English Village
 Englisch (Begriffsklärung)
 Englich